Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Woodforde che ha battuto in finale Christo van Rensburg 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Högstedt (quarti di finale)
 Dmitrij Poljakov (primo turno)
 Christo van Rensburg (finale)
 Mark Woodforde (Campione)

 Jamie Morgan (quarti di finale)
 Mark Kratzmann (primo turno)
 Francesco Michelotti (secondo turno)
 Sander Groen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1991